Достык ( — Дружба) может означать:

 «Достык» — название станции «Бауыржан Момышулы» Алматинского метрополитена до сентября 2021 года, на этапе проектирования и строительства.
 Достык — железнодорожная станция Алматинского отделения Казахстанских железных дорог.
 «Достык» — гостиница в Алма-Ате.
 Орден Достык — государственная награда Казахстана.
 «Достық» — ирригационный канал в Казахстане и Узбекистане.
 «Достык» — телевизионная программа на казахском языке, транслируемая в Узбекистане.
 «Достык» — футбольный клуб из Алма-Аты, существовавший в 1993 году.
 «Достык» — название казахстанского футбольного клуба «Ордабасы» из города Шымкент в 2000 году.

Населённые пункты в Казахстане 
 Достык — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области, упразднено в 1998 г.
 Достык (быв. Мирное) — село в Жаркаинском районе Акмолинской области.
 Достык (быв. Веренка) — село в Мартукском районе Актюбинской области.
 Достык (быв. Дружба) — посёлок в Алакольском районе Алматинской области.
 Достык (до 2018 г. — Фрунзе) — село в Каратальском районе Алматинской области
 Достык (быв. Дружба) — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Достык — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Достык — село в подчинении горадминистрации Семея Восточно-Казахстанской области.
 Достык (быв. Фурманово) — село в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.
 Достык (быв. Александровка) — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.
 Достык (быв. Семиглавый Мар) — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Достык — село в Павлодарском районе Павлодарской области.
 Достык (до 2018 г. — Хлеборобное) — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области
 Достык (быв. Ждановское) — село в Мактааральском районе Туркестанской области (Абайский сельский округ).
 Достык — село в Мактааральском районе Туркестанской области (Жанажолский сельский округ).
 Достык — село в Сайрамском районе Туркестанской области.
 Достык (быв. Стахановка) — село в Сарыагашском районе Туркестанской области (Жартытобинский сельский округ).
 Достык — село в Сарыагашском районе Туркестанской области (Ушкынский сельский округ).
 Достык (быв. Нестеровка) — село в Толебийском районе Туркестанской области.
 Достык — село в Шардаринском районе Туркестанской области.
 Достык — до 2001 г. название села Жагажай в Жетысайском районе Туркестанской области.

См. также 
 
 Дружба